Marienhospital, St. Marien-Hospital oder Marienspital steht für folgende Krankenhäuser:

in Deutschland:
 Marienhospital Aachen
 Klinikum St. Marien Amberg
 Marienhospital Altenessen, gehört zu Niels-Stensen-Kliniken
 Marienhospital Ankum-Bersenbrück
 Marienhospital Arnsberg, gehört zum Klinikum Arnsberg
 St. Maria-Victoria-Heilanstalt, Berlin
 St. Marien Krankenhaus Berlin
 St. Marien-Hospital Bonn
 St. Marien-Hospital Borken, gehört zum Klinikverbund Westmünsterland 
 Marienhospital Braunschweig, siehe Großes Waisenhaus BMV
 Marienhospital Brühl
 Marienkrankenhaus Cochem
 Marienhospital Darmstadt
 Marien Hospital Dortmund-Hombruch
 Helios Marien Klinik Duisburg, Teil des Helios Klinikum Duisburg
 St. Marien-Hospital Düren
 Marien Hospital Düsseldorf
 Marien-Hospital Erftstadt
 Marien-Hospital Erwitte
 Marien-Hospital Euskirchen 
 St. Marienkrankenhaus Frankfurt am Main
 Marienhospital Gelsenkirchen
 Sankt Marien-Hospital (Gelsenkirchen-Buer)
 St.-Marien-Hospital, gehört zum Katholischen Krankenhaus Hagen
 Katholisches Marienkrankenhaus Hamburg
 St. Marien-Hospital Hamm 
 Marienhospital Herne
 Marienkrankenhaus Kaiserswerth
 Marienkrankenhaus Kassel
 Marienkrankenhaus Kaiserswerth, gehört zum Katholischen Karl-Leisner-Klinikum
 St. Marien-Hospital Köln
 Marienhospital Letmathe
 Marienhospital Lobberich 
 Marien-Krankenhaus Lübeck
 St. Marien-Hospital Lüdinghausen
 St.-Marien-Hospital Lünen 
 St. Marien-Hospital Mülheim an der Ruhr
 Marienhospital Münsterland mit Standorten in Borghorst, Emsdetten und Greven.
 Marienhospital Oelde
 Marienhospital Osnabrück, gehört zu Niels-Stensen-Kliniken
 Marienkrankenhaus Papenburg-Aschendorf
 Marienkrankenhaus Schwerte
 St.-Marien-Krankenhaus Siegen
 Marienkrankenhaus Soest
 Marienhospital Stuttgart
 Marienkrankenhaus Trier-Ehrang, gehört zum Ökumenischen Verbundkrankenhaus Trier
 St. Marienhospital Vechta
 Marien-Hospital Wattenscheid 
 Marien-Hospital Wesel 
 Marienhospital Witten

in Österreich:
 Marienkrankenhaus Vorau, Steiermark

in Portugal:
 Hospital de Santa Maria, Lissabon

Siehe auch:
 St Mary’s Hospital
 Santa Maria della Scala (Siena), Krankenhaus in Siena, Italien